Fedor Loujine (v. 1695-1825), explorateur, géodésien et cartographe russe ;
 Nadejda Loujine (), chorégraphe française.